Celant est un patronyme qui peut correspondre à :

 Attilio Celant, économiste, géographe et homme académique italien
 Germano Celant, critique d'art italien

Homonymie de patronyme